Philip Howard, XX conte di Arundel (1557-1595) – nobile inglese, santo per la Chiesa Cattolica
 Philip Howard (1629-1694) – cardinale e vescovo britannico
 Philip Howard (1908-1992) – attore britannico